

Pessoas
Judite — personagem do Antigo Testamento, esposa de Esaú

História 
 Judite da Baviera — imperatriz e rainha consorte como esposa de Luís I de França
 Judite da Boêmia — princesa da Boêmia, foi duquesa consorte da Polônia, esposa de Ladislau I Herman da Polónia
 Judite de Flandres — rainha consorte de Wessex e condessa de Flandres, foi filha do rei Carlos II de França

 Judite de Habsburgo — rainha consorte da Boêmia e Polônia, esposa de Venceslau II da Boêmia

 Gudit — rainha de Beta Israel do século X
Candomblé

 Mãe Judith - mãe de santo fundadora do Terreiro de candomblé Aganjú Didê, em Cachoeira, na Bahia

Cinema 
 Judith of Bethulia — filme mudo americano de 1914

Pinturas 
 Judit I (Klimt) — pintura de 1901 por Gustav Klimt

Outros
Livro de Judite — livro deuterocanônico do Antigo Testamento da Bíblia
664 Judith — asteroide do cinturão principal

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história